Ко́лласъярви ():
 Колласъярви (северное) — озеро в Суоярвском районе (Республика Карелия).
 Колласъярви (южное) — озеро в Суоярвском районе (Республика Карелия).
 Колласъярви (мемориал) — мемориальный комплекс.